Виктор Сэвилл (, настоящее имя Виктор Сэльберг ; 25 сентября 1895, Бирмингем, Великобритания — 8 мая 1979, Лондон, Великобритания) — британский режиссёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Виктор Сэвилл родился 25 сентября 1895 года в Бирмингеме.

Во время службы в армии участвовал в Первой мировой войне, где получил ранение.

В 1919 году Сэвил вместе с Майклом Бэлконом стал основателем Victory Motion Pictures. Его дебют в кино состоялся в качестве продюсера в фильме «Женщина — женщине» (1923). После этого работал на студии Gaumont-British в качестве продюсера, сценариста и режиссёра. В 1927 году он снял свой первый фильм. В 1929 году вместе с Бэлконом работает над ремейком фильма «Женщина к женщине», студии Gainsborough Pictures, выступив в роли режиссёра.

В 1931 году вернулся на студию Gaumont-British. В 1938 году сменил Бэлкона в должности руководителя британского подразделения Метро-Голдвин-Майер. В 1939 году перебрался в Голливуд.

В 1954 году снял свой последний фильм «Серебряная чаша», который получил большое количество критических отзывов. После этого Сэвил перестал снимать фильмы.

Фильмография

Режиссёр

Продюсер

Сценарист

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры фильмов ужасов